SLA peut désigner :
 Code ISO 639-5 des langues slaves.
 Sclérose latérale amyotrophique, maladie neurologique.
 Sudan Liberation Army : Armée de libération du Soudan dans la région du Darfour.
 Sciences, lettres et arts, programme pré-universitaire disponible dans certains CÉGEP de la province de Québec
 Second Life Army, armée virtuelle du jeu Second Life.
 Armée du Liban Sud (), milice pro-israélienne durant la guerre du Liban
 South Los Angeles.
 Armée de libération symbionaise (), mouvement armé américain d'extrême gauche dans les années 1970.
 Service level agreement dans ITIL, un contrat assurant une qualité de service en informatique.
 Subnet local aggregator, pour les informations de localisation dans IPv6, voir RFC 3587 ; cet acronyme est parfois aussi retranscrit sous la forme Site-Level Aggregator.
 SLA Industries, un jeu de rôle (voir  SLA Industries).
 Stereolithographie (StereoLithography Apparatus), Technique d'impression 3D
 Société de linguistique aragonaise, en aragonais Sociedat de Lingüistica Aragonesa.
 Société des sciences, lettres et arts de Cholet, société savante à l'initiative de Léon Pissot en 1880.